Stopień ryzyka – radziecki film z 1969
 Stopień ryzyka – amerykański film z 1999